

Sigle 
 Selfish Round Robin – Algoritmo di Scheduling

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua serer